Lista mgławic Barnarda – zestawienie pozycji katalogu Barnarda zawierające ponad 370 ciemnych mgławic.

Dane obserwacyjne

Przypisy

Linki zewnętrzne